Löwsches Schloss steht für:

 Löwsches Schloss (Staden) in Florstadt-Staden
 Löwsches Schloss (Nieder-Florstadt) in Florstadt-Nieder-Florstadt
 Löwsches Schloss (Steinfurth) in Bad Nauheim-Steinfurth
Siehe auch:
Löwenschloss
Schloss Löwen